Тынис Каземетс (; родился 17 марта 1974 года в Пярну, СССР) — эстонский автогонщик.
 Вице-чемпион Атлантического чемпионата (2005).

Общая информация 
Тынис женат. У него и его жены Илоны есть двое детей: сын Айртон и дочь Адри .

В 1995 году эстонец эмигрировал в Северную Америку для продолжения своей гоночной карьеры. Ныне Каземетс вместе с семьёй живёт в округе Лейк, штат Иллинойс, США.

Спортивная карьера 
Тынис впервые попробовал за рулём в начале 1980-х годов, когда вместе с отцом принимал участие в ледовых гонках; в это же время он пробует участвовать в местных картинговых соревнованиях. К 1992 году он несколько раз выигрывает различные прибалтийские соревнования и задумывается о переходе в более серьёзные соревнования: в 1994-95 годах он проводит несколько десятков стартов в Евросерии Формулы-Opel Lotus, однако без должного финансирования карьера в европейских сериях быстро подходит к концу. Некоторое время поискав спонсоров для продолжения выступлений в старосветских сериях, Тынис вскоре осознаёт бесперспективность этого и устремляет свой взор на Северную Америку.

Перебравшись за океан, Каземетс вскоре пробует себя в местных полулюбительских сериях: в следующие несколько лет он доказывает свою конкурентоспособность сначала на региональных стартов, а затем постепенно выходит на ведущие роли и в общенациональных сериях формульного типа. В 2004 году ему удаётся изыскать финансирование на участие в Формуле-Atlantic: сезон на ограниченном расписании приносит стабильную борьбу с лидерами чемпионата и несколько финишей в Top5. На следующий год эстонец проводит уже все этапы, выигрывает несколько гонок и до последнего этапа борется с нидерландцем Чарльзом Звользманом за титул чемпиона серии, уступая в итоге лишь семнадцать баллов.

Относительно быстрые гонщик с небольшой, но стабильной спонсорской поддержкой, заинтересовывает команды и тогдашнего Champ Car: Тынис проводит несколько тестовых сессий, а в 2006 году получает шанс проехать несколько гонок за Rocketsports Racing. Команда Пола Джентилоцци в тот момент не имела постоянного финансирования и не ставила перед собой больших задач в серии, а Каземетс стал одним из многих её пилотов в том году. За пять стартов эстонец так и не смог ни разу финишировать в Top10 и вскоре покинул этот чемпионат.

Следующие несколько лет Тынис продолжал активно участвовать во второстепенных североамериканских формульных сериях, регулярно будучи там на ведущих ролях. В 2009 году он провёл ещё один полный сезон в Формуле-Atlantic, не одержав побед, но за счёт стабильных финишей обеспечив себе пятое место в личном зачёте. В 2010-11 годах Каземетс пробовал себя в IRL Indy Lights.

Со временем эстонец начал утрачивать интерес к формульным сериям, пробуя себя в гонках спортпрототипов и GT. В 2006 году, при поддержке Джентилоцци, он дебютировал в Grand Am, а к 2012 году нашёл постоянное место в одной из команд Continental Tire Sports Car Challenge.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 Профиль  на сайте Grand Am

Родившиеся в Пярну
Картингисты
Автогонщики Эстонии
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Atlantic Championship
Пилоты Indy Lights
Пилоты CART ChampCar
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны